Żelki – wieś w Polsce, w województwie pomorskim
 żelki – cukierki z galaretki